Tribarvna griva (znanstveno ime Ramaria formosa) je gliva, ki spada v rod griv in jo najdemo v Evropi in Severni Ameriki.

Opis 
Tribarvna griva ima koralasto razraščeno plodišče, ki zraste do 20 cm visoko in je sprva bele, kasneje pa mesnato rdečkaste barve. Pokončni roglji so sprva okrasto rumeni, kasneje pa postanejo bolj bledo okrasti in imajo na vrhu številne kratke in koničaste veje, ki so dolgo časa rumene in pobledijo le pri zelo starih primerkih. 

Meso gob je belo, na poškodovanih mestih pa rahlo pordeči. Meso gobe ima rahlo grenkast okus, vonja pa goba nima. Trosi so rumenkaste barve.

Razširjenost in uporabnost 
Tribarvna griva je goba, ki v Evropi pogosto raste v bukovih gozdovih, pa tudi v mešanih,, najdemo jo tudi v Severni Ameriki. 

Tribarvna griva ni užitna, velja celo za strupeno gobo, ki že v majhnih količinah deluje močno odvajalno, povzroča bolečine in krče v prebavilih. Toksin, zaradi katerega ni užitna, do danes še ni bil odkrit, po nekaterih podatkih pa naj bi bila goba užitna, če ji odstranimo vršičke.

Zamenjamo jo lahko z užitno rumeno grivo.

Reference

Zunanje povezave 
 Opis

Strupene gobe
Žilolistarke